Osoby:
 Eugen Buß – niemiecki socjolog
 Hermann Buß – niemiecki malarz
 Klaus Buß – niemiecki polityk
 Martin Buß – niemiecki lekkoatleta
 Volker Buß – niemiecki chemik

Zobacz też:
 Bus
 Buss